Gallenberg heißen folgende geographische Objekte:

 Gallenberg (Gemeinde Altheim), Ortschaft der Stadt Altheim, Oberösterreich
 Šmarna gora (Ljubljana), Stadtteil von Ljubljana, Slowenien
 Zabrdje (ehemals deutsch: Gallenberg), Ortsteil der Gemeinde Mirna (deutsch: Neudegg)
 Burg Gallenberg, heute slowenisch Gamberk, Burgruine in der Nähe von Zagorje ob Savi (Seger an der Sau) in Zentralslowenien (ehemals Herzogtum Krain)
 der Ostausläufer am Hasenberg, 460 m, bei Wildemann im Harz, Landkreis Goslar, Niedersachsen
 ein Bergrücken, 373 m, westlich von Gisingen (Wallerfangen), Ostausläufer des Pariser Beckens im Landkreis Saarlouis, Saarland

Gallenberg ist der Name folgender Personen:
 Gallenberg (Adelsgeschlecht), ein 1893 ausgestorbenes Krainer Adelsgeschlecht
 Wenzel Robert von Gallenberg (1783–1839), österreichischer Komponist, Intendant und Schöpfer von Balletten

Siehe auch:
 Galenberg
 Gallenberger